Egues-Uharte (baskiska: Uharte) är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Egues-Uharte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Egues-Uharte är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Egues-Uharte ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Egues-Uharte. Runt Egues-Uharte är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pamplona,  km väster om Egues-Uharte. Trakten runt Egues-Uharte består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra